Котівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Котівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Андрушівський район
 Котівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Радомишльський район
 Котівська сільська рада — Тернопільська область, Бережанський район
 Котівська сільська рада — Тернопільська область, Гусятинський район
 Котівська сільська рада — Харківська область, Вовчанський район